2. ŽNL Osječko-baranjska je podijeljena u 5 skupina po nogometnim središtima: NS Osijek, NS Beli Manastir, NS Našice, NS Đakovo i NS Valpovo-Donji Miholjac. Prvaci grupa igraju kvalifikacione utakmice za promociju u 1. ŽNL Osječko-baranjsku.

Tablice

NS Osijek

NS Beli Manastir

NS Našice

NS Đakovo

NS Valpovo-Donji Miholjac

Kvalifikacije za 1. ŽNL Osječko-baranjsku 
5. lipnja 2016.: NK Hajduk Popovac - NK Vitez '92 Antunovac 4:1
10. lipnja 2016.: NK Vitez '92 Antunovac - NK Hajduk Popovac 1:1

5. lipnja 2016.: NK Iskrica Šaptinovci - NK Polet Semeljci 1:2
11. lipnja 2016.: NK Polet Semeljci - NK Iskrica Šaptinovci 2:0

U 1. ŽNL Osječko-baranjsku su se plasirali NK Hajduk Popovac i NK Polet Semeljci, dok je NK Drava Nard odustala od promocije.

Bilješke 
Iako su NK Polet Semeljci i NK Šokadija Strizivojna imali isti broj bodova i NK Šokadija Strizivojna imala bolju gol-razliku, zbog boljeg odnosa u međusobnim susretima, prvak lige je postao NK Polet Semeljci
NK Kešinci su kažnjeni oduzimanjem 1 boda
NK Viljevo je kažnjeno oduzimanjem 1 boda
NK BSK Termia Bizovac je kažnjen oduzimanjem 1 boda
NK Zelčin je kažnjen oduzimanjem 1 boda

Izvori 

 Županijski nogometni savez Osječko-baranjske županije
 Županijski Nogometni Savez Osječko-baranjske županije
 RSSSF.com
 Nogometno središte Osijek: poredak
 Nogometno središte Našice: tablica

2015-16
osječko-baranjska-2